IRQ peut faire référence à :
 en informatique, Interrupt Request, une interruption déclenchée par un périphérique d'entrée-sortie d'un ordinateur ;
 au Québec, Institut de recherche sur le Québec.

IRQ est un code qui peut signifier :
 Irak
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3.

Code